

Personnalités

Patronyme 

 Jean-Baptiste Andrea (1971-) Réalisateur et scénariste français
 Michael D'Andrea « Mike » Carter (né en 1960), ancien athlète américain
 Pat Andrea (1942-), peintre néerlandais
 Silvia Andrea Santos Luz (1975-) Joueuse de basket-ball brésilienne

Prénom

Premier prénom 
 Andrea Accomazzo (1970-) Scientifique italien
 Andrea Appiani (1754-1817) Peintre italien néoclassique
  (1993-) Acteur italien
 Andrea Argoli (1570-1659) Mathématicien italien
 Andrea Arnold (1961-) Réalisatrice et scénariste britannique
 Andrea Arrigoni (1999-), dit Shiva, rappeur italien
 Andrea Bagioli (1999-) Coureur cycliste italien
 Andrea Bajani (1975-) Écrivain italien
 Andrea Baldini (1985-) Escrimeur italien
  (1963-) Enfant acteur italien
 Andrea Ballerini (1973-) Pilote italien de motoGP
 Andrea Barbato (1934-1996) Journaliste, écrivain et homme politique italien
 Andrea Barberis (1993-) Footballeur italien
 Andrea Bargnani (1985-) Basketteur italien
 Andrea Bartoletti (1978-) Joueur de volley-ball italien
 Andrea Barzagli (1981-) Footballeur italien, champion du monde en 2006
 Andrea Belotti (1993-) Footballeur italien
 Andrea Betzner (1966-) Joueuse de tennis allemande
 Andrea Boattini (1969-) Astronome italien
 Andrea Bocelli (1958-) Chanteur italien
 Andrea Busiri Vici (1818 - 1911) Architecte italien
 Andrea Camilleri (1925-2019) Dramaturge et écrivain italien
 Andrea Carpenzano (1995-) Acteur italien
 Andrea Casiraghi (1984-) Homme d’affaires et membre de la famille princière de Monaco
 Andrea Cassarà (1984-) Escrimeur italien
 Andrea Cesalpino (1519 - 1603) Philosophe, médecin, naturaliste et botaniste italien
 Andrea Chiesa (1964-) Pilote automobile suisse
 Andrea Collinelli (1969-) coureur cycliste sur piste italien
 Andrea Cordero Lanza di Montezemolo (1925-) Cardinal italien, archiprêtre
 Andrea Corr (1974-) Chanteuse
 Andrea da Grosseto écrivain italien
 Andrea da Segni (v.1230 - 1302) Moine franciscain et grand théologien italien
 Andrea D'Angelo (1972-) Écrivain italien
 Andrea de Adamich (1941-) Pilote automobile italien
 Andrea De Carlo (1952-) Écrivain italien
 Andrea de Cesaris (1959-) Pilote automobile italien
 Andrea De Jorio (1769 - 1851) Professeur, un archéologue et un linguiste italien
 Andrea de Marchi (1988-) Joueur de rugby italien
 Andrea De Rossi (1972-) Joueur de rugby italien
 Andrea del Castagno (1419 - 1457) Peintre italien
 Andrea del Sarto (1486 - 1531) Peintre italien
 Andrea del Verrocchio (1435 - 1488) Sculpteur, peintre et orfèvre italien
 Andrea della Robbia (1435 - 1525)
 Andrea dell'Asta (1673 - 1721) Peintre italien
 Andrea di Bonaiuto Peintre italien
 Andrea Di Stefano (1972-) Acteur italien
 Andrea Doria (1466 - 1560) condottiere et amiral de Gênes
 Andrea Dotti (1938 - 2007) psychiatre italien
 Andrea Dotti (1938-2007), psychiatre italien, deuxième mari d'Audrey Hepburn.
 Andrea Dotti (1256-1315), saint catholique italien.
 Andrea Dovizioso (1986-) Pilote de vitesse-moto italien
 Andrea Dworkin (1946-2005) Essayiste féministe américaine
 Andréa Ferréol (1947-) Actrice française
 Andrea Ferrigato (1969-) coureur cycliste italien
 Andrea Fischbacher (1985-) Skieuse alpine autrichienne
 Andrea Gabrieli (v.1533, - v. 1585) Compositeur italien
 Andrea Gaudenzi (1973-) Joueur de tennis italien
 Andrea Gritti (1974-) Joueur de rugby italien
 Andrea Henkel (1977-) Biathlète allemande
 Andrea Hlaváčková (1986-) Joueuse de tennis tchèque
 Andrea Holíková (1968-) Joueuse de tennis tchécoslovaque puis tchèque
 Andrea Huber (1975-) Fondeuse suisse
 Andrea Iannone (1989-) Pilote de vitesse-moto italien
 Andrea Jaeger (1965-) Joueuse de tennis nord-américaine
 Andrea Koppel (1963-), Journaliste américaine
 Andrea Leand (1964-) Joueuse de tennis nord-américaine
 Andrea Levy Soler (1984-) Femme politique espagnole
 Andrea López Caballero (1646 - ?) Peintre italien
 Andrea Lucchetta (1962-) Joueur de volley-ball italien
 Andrea Mantegna (v.1431 - 1506) Peintre italien
 Andrea Mantovani (1984-) Footballeur italien
 Andrea Maria Dusl (1961-) Réalisatrice, scénariste et illustratrice austro-suédoise
 Andrea Maria Erba (1930-) Évêque barnabite italien
 Andrea Maria Schenkel (1962-) Femme de lettres de langue allemande
 Andrea Masciarelli (1982-)
 Andrea Masiello (1986-) Footballeur italien
 Andrea Mei (1989-) Joueur de football italien
 Andrea Molaioli (1966-) Réalisateur et scénariste italien
 Andrea Molesini (1954-) Écrivain, poète et traducteur italien
 Andrea Moletta (1979-) Coureur cycliste italien
 Andrea Montermini (1964-) Pilote automobile italien
  (1985-) Acteur italien
 Andrea Morricone (1964-) Compositeur et chef d'orchestre italien
 Andrea Motis (1995-) Musicienne espagnole
 Andrea Nahles (1970-) Femme politique allemande
  (1990-) Footballeur italien
  (1944-) Joueur de volley-ballitalien
 Andrea Navagero (1483-1529) Diplomate, poète, orateur et botaniste italien
 Andrea Navedo (1977-) Actrice américaine
 Andrea Niccolai (1968-) Basketteur italien
 Andrea Noè (1969-) Coureur cycliste italien
 Andrea Norheim (1999-) Footballeuse italienne
 Andrea Nozzari (1776-1832) Ténor italien
  (1986-) Footballeur italien
 Andrea Orcagna (1308-1368) Peintre, sculpteur, orfèvre, mosaïste et architecte florentin
 Andrea Palladio (1508-1580) Architecte italien
 Andrea Parodi (1955-2006) Chanteur, fondateur du groupe de musique Tazenda
 Andrea Pazienza (1956-) Auteur, dessinateur et illustrateur de bande-dessinées italien
 Andrea Peron (1971-) Coureur cycliste italien
 Andrea Peron (1988-) Coureur cycliste italien
 Andrea Petagna (1995-) Footballeur italien
 Andrea Petkovic (1986-) Joueuse de tennis allemande
 Andrea Piccinelli (v.1485 - 1525) Peintre italien
 Andrea Piccini (1978-) Pilote automobile italien
 Andrea Pinamonti (1999-) Footballeur italien
 Andrea Pierobon (1969-) Joueur de football italien
 Andrea Pirlo (1979-) Joueur de football italien
 Andrea Pisano (1290 - v.1348) Orfèvre, architecte et sculpteur italien
 Andrea Poli (1989-) Footballeur italien
  (1965-) Musicien italien
 Andrea Pozzo (1642-1709) Frère jésuite et peintre italien
 Andrea Priora Claviériste, compositeur et producteur italien
 Andrea Quinn (1964-) Chef d'orchestre britannique
 Andrea Ranocchia (1988-) Footballeur italien
 Andrea Riccardi (1950-) Fondateur de la Communauté de Sant'Egidio
 Andrea Russotto (1988-) Joueur de football italien
 Andrea Sabbatini (1487-1530) Peintre italien
 Andrea Sansovino (v.1460 - 1529) Sculpteur Italien
 Andrea Scacciati (1664-1710) Peintre italien
 Andrea Schiavone (v.1510 - 1563) Peintre et un graveur italien maniériste de l'école vénitienne
 Andrea Semini (v.1525 - v.1595)
 Andrea Solari (v.1460 - 1524) Peintre italien
 Andrea Sperling (1968/1969-) Productrice de cinéma américaine
 Andrea Strnadová (1972-) Joueuse de tennis tchécoslovaque puis tchèque
 Andrea Sussi (1973-) Joueur de football italien
 Andrea Tafi Peintre italien
 Andrea Tafi Coureur cycliste italien
 Andrea Taveggia (1933-) Joueur de rugby italien
 Andrea Temesvári (1966-) Joueuse de tennis hongroise
 Andrea Tonti (1976-) Coureur cycliste italien
 Andrea Vaccaro (1604-1670) Peintre italien baroque
 Andrea Vendrame (1994-) Coureur cycliste italien
 Andrea Vitali (1956-) Écrivain italien
 Andrea Ypsilanti (1957-) Femme politique allemande
 Andrea Zaccagno (1997-) Footballeur italien
  (1965-) Homme politique italien
 Andrea Zanzotto (1921-2011) Poète italien
 Andrea Zinsli (1972-) Skieur alpin suisse
 Andrea Zorzi (1965-) Joueur de volley-ball italien

Deuxième prénom 
 Carlo Andrea Pozzo di Borgo (1764 - 1842) Homme politique corse, devenu diplomate russe
 Carlo Andrea Rana (1715 - 1804) Ingénieur militaire Piémontais
 Édouard Andréa (1871 - 1954) Général français
 Gian Andrea Brignole Patricien génois
 Giovanni Andrea Bussi (1417-?) Évêque et un humaniste italien
 Giovanni Andrea Carlone (1639 - 1697) Peintre italien
 Giovanni Andrea Donducci (1575 - 1655) Peintre italien
 Giovanni Andrea Doria (1539 - 1606) Amiral italien
 Giovanni Andrea Doria (1965-) Entrepreneur et un dirigeant sportif italien
 Giovanni Andrea Pauletti (1641 - 1705) Historien et un archiviste italien
 Giovanni Andrea Sirani (1610 - 1670) Peintre italien

Pseudonyme 

 Andrea (1987-) Chanteuse Bulgare de Chalga
 Andrea (1958-) Peintre française

Religion 
 L'apôtre André
 Le titre cardinalice de Santi Andrea e Gregorio al Monte Celio

 Église Santi Claudio e Andrea dei Borgognoni
 Église Santi Andrea e Bartolomeo

Botanique 
 Eduandrea selloana

Personnages de fiction 
 Andrea "Andy" Carmichael, personnage du film Les Goonies

Sciences et technique 
 Tempête subtropicale Andrea (2007) ;
 Tempête européenne Andrea ayant touché l'Europe en  ;
 Classe Andrea Doria Classe de 2 croiseurs porte-hélicoptères de la Marina militare italienne.

Titres 

 Andrea Chénier, opéra en quatre actes
 Yann Andréa Steiner, roman de Marguerite Duras
 Andrea del Sarto Poème de Robert Browning

Voir aussi 
 
 
 
Prénom italien
Prénom épicène
Homonymie de prénom
Patronyme hispanique
Patronyme italien